Alberto Casadei, (1985-), triathlète italien ;
Alberto Casadei, (1984-), volleyeur italien.